

Sigle 
 Segnalazione certificata di agibilità
 Servizio Centrale Anticrimine
 Società Cooperativa Agricola

Codici 
 SCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Catalina (Colombia)

Aeronautica 
 SCA – Shuttle Carrier Aircraft – Aereo per il trasporto dello Space Shuttle

Aziende 
 Svenska Cellulosa Aktiebolaget – azienda svedese produttrice di prodotti cartacei (tra cui Tena (prodotto))

Enti 
 Supremo Consiglio delle Antichità – ex dipartimento governativo egiziano, ora Ministero delle Antichità

Informatica 
 Single Connector Attachment – interfaccia SCSI da 80 pin per dispositivi di archiviazione
Sistema di Autenticazione Forte

Religione 
 SCA – sigla delle Suore di Carità dell'Assunzione

Medicina 
 SCA – sigla di "Sindrome coronarica acuta"
 SCA – sigla di "Atassia spinocerebellare"